Демако́в (Демакова) — фамилия.

Известные носители:
 Демаков, Александр Иванович (1960—1982) — участник Афганской войны, Герой Советского Союза.
 Демаков, Алексей Сергеевич (род. 1984) — российский хоккеист.
 Демаков, Виталий Алексеевич (1946—2021) — советский и российский микробиолог, член-корреспондент РАН (2008).
 Демаков, Вячеслав Сергеевич (род. 1968) — советский и российский легкоатлет.
 Демаков, Иван Сергеевич (род. 1993) — российский волейболист.

 Демакова, Хелена (род. 1959) — латвийский историк искусств и политик.

См. также 
 Улица Демакова